

Копитів — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства.

Села:
 Копитів — Львівська область, Червоноградський район
 Копитів — Рівненська область, Рівненський район

Див. також 
 Копитув